Carlos Escobar Ortíz (1989), Chileens voetballer
 Carlos Alberto Ortiz Blandón (1974), Colombiaans voetballer
 Carlos Julián Ortiz (1974), Cubaans worstelaar
 Carlos Arias Ortiz, Mexicaans biochemicus
 Carlos Ortíz (bokser) (1936-2022), Puerto Ricaans bokser
 Carlos Ortiz (golfer) (1991), Mexicaans golfer
 Carlos Vieco Ortiz (1900–1979), Colombiaans musicus en componist